Oppen steht für:

 Oppen (Beckingen), eine Ortschaft in der Gemeinde Beckingen im Saarland
 Oppen (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht

Oppen ist der Familienname folgender Personen:
 Achim von Oppen (* 1953), deutscher Historiker 
 Adolf Friedrich von Oppen (1762–1834), deutscher Generalleutnant
 Alexander von Oppen (1838–1903), preußischer Generalmajor
 Dietrich von Oppen (1912–2006), deutscher Theologe und Sozialethiker
 Felix von Oppen (* 1966), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Gebhard von Oppen (* 1938), deutscher Physiker und Hochschullehrer 

 George Oppen (1908–1984), US-amerikanischer Dichter und Autor
 Heinrich von Oppen (1869–1925), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Ida Oppen oder I. Oppen, Pseudonym der Schriftstellerin Ida Oppenheim (1864–1935)
 Joachim von Oppen (1879–1948), deutscher Rittergutsbesitzer und Landwirtschaftsfunktionär
 Karl von Oppen (1824–1896), preußischer Generalleutnant
 Konrad von Oppen (1904–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Marko von Oppen (geb. Marko Leipert; * 1970), deutscher Go-Spieler